Liotti ist der Familienname folgender Personen:

 Louis Liotti (* 1985), US-amerikanischer Eishockeyspieler